Il doppio  dello  Seguros Bolivar Open Bogotá 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Xavier Malisse e Carlos Salamanca erano i detentori del titolo, ma Malisse quest'anno non hanno partecipato.

Salamanca ha fatto coppia con Santiago Giraldo, ma ha perso nel 1º turno contro Sebastián Prieto e Horacio Zeballos.<

Prieto e Zeballos hanno battuto in finale Marcos Daniel e Ricardo Mello 6–4, 7–5.

Teste di serie

 S Prieto /  Horacio Zeballos (campioni)
 Juan Sebastián Cabal /  Alejandro Falla (semifinali)

 Brian Dabul /  Marcel Felder (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Bogotá 2009